

Geografia
 Sewell – borgata del Bedfordshire, in Inghilterra (Regno Unito)
 Sewell – città mineraria nel comune di Machalí, in Cile
 Sewell – città canadese della Columbia Britannica, talvolta (erroneamente) trascritta come Sewell
 Sewell – città nella Contea di Gloucester, in New Jersey, negli Stati Uniti d'America
 Sewell's Point – penisola del Norfolk, in Virginia, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Anna Sewell (1820-1878) – scrittrice inglese
 Conrad Sewell (1988) – cantautore australiano
 Dean Sewell (1972) – ex calciatore giamaicano, di ruolo difensore
 Elyse Sewell (1982) – modella statunitense
 George Sewell (1924-2007) – attore britannico
 Henry Sewell (1807-1879) – politico neozelandese
 John Sewell (1882-1947) – tiratore di fune britannico
 John Sewell (1936) – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Rufus Sewell (1967) – attore britannico
 Terri Sewell, nata Terrycina Andrea Sewell (1965), politica e avvocato statunitense
 Tom Sewell (1962) – ex cestista statunitense

Altro
 22815 Sewell – asteroide della fascia principale